

Musica 
Toi et Moi – album di Johnny Dorelli e Catherine Spaak del 1974
Toi et Moi – singolo e album di Charles Aznavour del 1994
Toi + Moi – singolo e album di Grégoire del 2008
Toi et Moi – singolo di Namie Amuro del 1999
Toi & Moi – singolo di Lorie del 2005
Toi et Moi – singolo dei Tryo del 2008
Toi et Moi – singolo di Guillaume Grand del 2010
Toi et Moi – singolo di Colonel Reyel del 2012
Toi et Moi – gruppo musicale giapponese composto da Emiko Shiratori e Sumio Akutagawa

Altro 
Toi et Moi – film del 2006 diretto da Julie Lopes-Curval